Rhaphidura bezeichnet zwei Gattungen aus dem Bereich der Lebewesen:

die Vogelgattung Rhaphidura (Tiergattung), eine Gattung der Segler
eine Pflanzengattung der Rötegewächse mit der einzigen Art Rhaphidura lowii